Bårsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bårsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Bårsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (7,73 ha)
Bårsjön, Södermanland, sjö i Nykvarns kommun,  (6,81 ha)
Lilla Bårsjön, sjö i Sala kommun,  (12,3 ha)
Stora Bårsjön, sjö i Sala kommun,  (35,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn